DLT puede referirse a:

 DLT, acrónimo para Digital Line Tape, un tipo de cinta magnética;
 DLT, acrónimo para  Distributed Ledger Technology, un sistema electrónico o base de datos para registrar información;
 DLT, código UCI para el Boels Dolmans Cycling Team, un equipo ciclista femenino neerlandés;
 DLT Luftverkehrsgesellschaft, antiguo nombre de la aerolínea alemana Lufthansa CityLine.